Axial peut désigner :
 l'adjectif se rapportant à un  ;
 Axial, un volcan sous-marin de l'océan Pacifique au large des côtes des États-Unis ;
 la période axiale, une période d'apparition de nouvelles spiritualités et modes de pensée en Extrême-Orient, dans le monde indien et en Occident entre 800 et 200